10-й Чемпионат Азии по софтболу среди женщин 2011 проводился в городе Наньтоу (Тайвань) с 20 по 28 сентября 2011 года с участием 13 команд.

На Тайване женский чемпионат Азии проводился во 2-й раз, в городе Наньтоу впервые.

Чемпионами Азии (в 5-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) стала сборная Японии, победив в финале сборную Китайского Тайбэя (Тайваня). Третье место заняла сборная Китая.

Впервые в женском чемпионате Азии участвовала сборная Ирака.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A — 7 команд, B — 6 команд), участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2011 год в софтболе
2011
Софтбол
Международные соревнования по софтболу на Тайване

Чемпионаты Азии на Тайване
Софтбол
Сентябрь 2011 года